Fallmeisterei bezeichnete im Oberdeutschen generisch das meist einsam gelegene Haus des Abdeckers, seltener auch die Wohnung des Scharfrichters und ist als Name meist kleiner Siedlungsplätze erhalten:

 Fallmeisterei, anderer Name von Forsthaus (Castell), Ortsteil von Castell, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Fallmeisterei (Emskirchen), Einöde von Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Fallmeisterei (Höchstadt an der Aisch), Weiler der Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Fallmeisterei, anderer Name von Schnackenbach (Wüstung), Ortswüstung in der Gemarkung von Hellmitzheim, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern 
 Fallmeisterei (Kronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Fallmeisterei (Langenzenn), Wüstung der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Fallmeisterei (Mönchsroth), Einöde der Gemeinde Mönchsroth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fallmeisterei (Neustadt an der Aisch), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Fallmeisterei (Pfatter), Einöde der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern
 Fallmeisterei (Plech), Einöde des Marktes Plech, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Fallmeisterei (Rüdenhausen), Einöde des Marktes Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Fallmeisterei (Schirnsdorf), Wüstung der ehemaligen Gemeinde Schirnsdorf, heute auf dem Gemeindegebiet des Marktes Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Fallmeisterei (Schlüsselfeld), Weiler der Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Fallmeisterei (Thurnau), Einöde des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Fallmeisterei (Wilhermsdorf), Weiler des Marktes Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Bayern

Siehe auch:
 Fallhaus – Synonym zu Fallmeisterei
 Fallhütte – Synonym zu Fallmeisterei